Le subitisme ou illumination subite (on parle aussi d'éveil subit) est un concept du bouddhisme Mahayana, répandu surtout en Asie de l'Est. Il est lié à l'école Chan, qui apparaît en Chine au cours du . Ce mot fait référence à l'expérience d'une illumination immédiate ou d'un éveil immédiat. Autrement dit, en un instant, apparaît à l'esprit du pratiquant la nature profonde et ultime de la Réalité. Cette approche s'oppose à l'illumination graduelle (ou éveil graduel - gradualisme), dans laquelle cette même Réalité se découvre peu à peu, de façon progressive.

Sources

Bibliographie

Voir aussi

Articles liés 

 Satori
Conciles bouddhiques (V. Concile de Lhassa)
 Dix Taureaux

Spiritualité bouddhiste
Zen
Concept bouddhique